Il campionato di Serie A1 di pallacanestro maschile 1984-1985 è stato il sessantatreesimo organizzato in Italia.

Il campionato è diviso in 2 fasi. Nella prima, di classificazione, le 16 squadre si incontrano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Alla seconda fase partecipano le prime 8 squadre classificate insieme alle prime 4 classificate in Serie A2. Le 12 formazioni si incontrano nei play-off scudetto, con sfide al meglio delle 3 gare. La squadra meglio posizionata durante la stagione regolare gioca l'eventuale spareggio in casa. Le ultime 4 classificate della prima fase retrocedono in Serie A2.

In questa edizione del campionato è stato introdotto in Italia il tiro da 3 punti.

Stagione regolare

Classifica

Play-off

Verdetti
 Campione d'Italia:  Simac Milano
Formazione: Joe Barry Carroll, Russ Schoene, Wally Walker, Marco Baldi, Renzo Bariviera, Franco Boselli, Mike D'Antoni, Tullio De Piccoli, Vittorio Gallinari, Mario Governa, Michele Guardascione, Marco Lamperti, Dino Meneghin, Mario Pettorossi, Riccardo Pittis, Roberto Premier. Allenatore: Dan Peterson.
 Retrocessioni in Serie A2: Peroni Livorno, Yoga Bologna, Australian Udine e Honky Fabriano.

Bibliografia
 Almanacco illustrato del basket '90. Modena, Panini, 1989.
 Almanacco Ufficiale del campionato italiano di basket, Libreria dello Sport, 2006.

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 1985

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1984
Pallacanestro nel 1985
1985 A1